

Abbigliamento 
 Slip  – Tipo di mutanda, capo d'abbigliamento maschile e femminile.
 Slip – tipo di costume da bagno maschile

Cinema
 Slip  – film del 1978 diretto da Michel Lang

Informatica 
 Serial Line Internet Protocol (SLIP) – Protocollo di rete.

Musica 
 Slip - album dei Quicksand del 1993
 Slip - singolo di Tate McRae del 2019

Altri progetti